Sielanka – gatunek literacki
 Sielanki – utwór Teokryta
 Sielanki – utwór Szymona Szymonowica